Příjmení Watzke nosí více různých osobností:

 Hans Watzke (1932–2014) – německý politik
 Richard Watzke (* 1971) – český obchodník
 Rudolf Watzke (1892–1972) – německý operní pěvec
 Vladimír Watzke (1900–1971) – český spisovatel

Související články 
 Watzka
 Watzek
 Vacke